NWA Brass Knuckles Championship – titolo difeso nella federazione Championship Wrestling from Florida, facente parte del territorio della National Wrestling Alliance
NWA Brass Knuckles Championship – titolo difeso nella federazione Jim Crockett Promotions, facente parte del territorio della National Wrestling Alliance
NWA Brass Knuckles Championship – titolo difeso nelle federazioni facenti parte del territorio dell'Est Texas (Dallas Area), facenti parte del territorio della National Wrestling Alliance